Chat Noir steht für:
 Chat Noir (Oslo), ein Revuetheater in Oslo
 Le Chat Noir, ein Pariser Kabarett Ende des 19. Jahrhunderts
 Le Chat Noir (Band), ein englisches Alternative-Rock-Duo

Siehe auch:
 Black Cat (Begriffsklärung)
 Schwarze Katze
 Schwarzer Kater